Кызылъяр — топоним в Башкортостане:

Водотоки
Кызылъяр (приток Белой)
Кызылъяр (приток Бирси)
Кызылъяр (приток Большого Шишеняка)
Кызылъяр (приток Большого Нугуша)
Кызылъяр (приток Инзера)
Кызылъяр (приток Кургашлы)
Кызылъяр (приток Малой Тусту)

Другое
Кызылъяр — гора в хребте Уралтау.
Кызылъяр — урочище в правобережье реки Кызылъяр.
Кызылъяр — урочище в правобережье реки Белюковский.
Кызылъяр — урочище западнее устья реки Бадрябаш.

См. также
Кызыл-Яр / Кызыл Яр
Кзыл-Яр / Кзыл Яр
Кизляр
Козыльяры